L'expression  (litt. « rechercher et détruire ») peut faire référence à :

Stratégie militaire 

 , type de mission tactique employée par les forces armées, et tout d'abord par l'armée américaine lors de la guerre du Viêtnam (équivalent de ).

Épisode 

 , titre original de ,  de la 1 saison de Capitaine Scarlet ().

Chanson 

 , chanson de Metallica présente sur l'album  sorti le .

Jeu vidéo 

 , jeu pour PC développé par Safari Software, publié par Epic Megagames en 1996 ;
 Seek and Destroy, jeu d'action pour PS2 développé par Takara et sorti en 2002.

Voir aussi